Deftones е четвърти студиен албум на едноименната алтърнатив метъл група. Издаден е на 20 май 2003 г. от Maverick Records.

Обща информация 
Дебютира на 2-ро място в Billboard 200 със 167 000 продадени копия през първата седмица, което е най-големият успех за групата до днес. Албумът включва по-широк спектър от музикални стилове, отколкото предишните записи на Deftones, вариращи от най-тежките им композиции (като „Bloody Cape“ и „When Girls Telephone Boys“) до трип хоп влияния (като „Lucky You“). Това е последният албум на групата, продуциран от Тери Дейт, чието сътрудничество с Deftones започва от дебюта „Adrenaline“ (1995).

Състав 
 Чино Морено – вокали и китара
 Стивън Карпентър – китара, барабани в „Anniversary of an Uninteresting Event“
 Чи Ченг – бас, бек вокали
 Ейб Кънингам – барабани
 Франк Делгадо – клавири

Допълнителен персонал 
 Рей Озбърн – допълнителни вокали в „Lucky You“

Песни

Позиции в класациите 

Албум

Сингли

Сертификати

Източници 

Албуми на Дефтоунс
Музикални албуми от 2003 година